

Onomastica
Atenagora – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Atenagora di Siracusa – oratore greco attivo nel V secolo a.C.
 Atenagora di Atene (133 ca.-190 ca.) – apologeta cristiano del II secolo d.C., ai tempi di Marco Aurelio e Commodo
 Atenagora di Costantinopoli (1886-1972) – patriarca ecumenico di Costantinopoli